Tăriceanu:
 Călin (Constantin Anton) Popescu-Tăriceanu (* 1952, București), un om politic român
 Guvernul Călin Popescu-Tăriceanu, un consiliu de miniștri care a guvernat România

Vezi și 
 Tăriceni (dezambiguizare)

Nume de familie românești